Seron peut désigner :

Patronyme

 Denis Étienne Seron (1775-1812), général de brigade français ;
 Frédéric Seron (1965-), mieux connu sous le pseudonyme de Clarke, est un dessinateur de bande dessinée belge ;
 Julien Seron (1983-), joueur français de rugby à XV ;  
 Magda Seron (1956-), dessinatrice de bandes dessinées, connue sous son seul prénom Magda ;
 
 Pierre Seron (1772-1840), homme politique belge ; 
 Pierre Seron (1942-2017), auteur de bandes dessinées belge ;
 Xavier Seron, réalisateur et scénariste belge.

Toponyme 

 Seron (Fernelmont), section de Forville, situé dans la commune de Fernelmont en Belgique ;
 Séron, commune française située dans le département des Hautes-Pyrénées.
 Les tumuli de Seron, trois tombes gallo-romaines situées au nord de Seron (Fernelmont), 
 Serón ville espagnole 

 Seron, rivière qui traverse le village de Seron (Fernelmont)

Lien externe 
 
Patronyme belge
Patronyme bourguignon
Patronyme normand